Куде́льница
 Кудельница — пряха.
 Кудельница — русский полевой мифологический персонаж, см. удельница.